The Rivals (também conhecido como A Strong Revenge) é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 estrelando Mack Sennett, Mabel Normand e Ford Sterling. O filme mudo foi dirigido pelo próprio Mack Sennett.

Elenco 
 Mack Sennett ... Henry
 Mabel Normand ... Mabel
 Fred Mace ... Fred
 Ford Sterling

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco